Indian Airlines () — бывшая дочерняя авиакомпанией Air India Limited. Она базировалась в Нью-Дели и ориентировался в основном на внутренние маршруты, а также на несколько международных рейсов в соседние страны Азии. Компания образовалась во времена Британской Индии, в результате слияния восьми авиакомпаний, принадлежавших Air India Limited.

10 декабря 2005 г. авиакомпания в рекламных целях была переименована в Indian в рамках программы по обновлению своего имиджа в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). Авиакомпания тесно сотрудничала с Air India, национальным зарубежным перевозчиком Индии. Ранее компании также принадлежал региональный авиаперевозчик Alliance Air.

В 2007 году правительство Индии объявило о слиянии Indian Airlines с Air India Limited, с превращением первой в дочернюю компанию. В рамках процесса слияния была создана новая компания под названием National Aviation Company of India Limited (теперь именуемая Air India, в которую вошли Air India, Air India Express, Indian и Alliance Air. После завершения слияния, авиапарк авиакомпании Air India составил чем 130 самолетов. Слияние было завершено 26 февраля 2011 года.

История

Слияние региональных авиакомпаний 

Авиакомпания была создана в соответствии с Законом об авиационных корпорациях 1953 года, с начальным капиталом в 32 миллиона индийских рупий и начала свою деятельность 1 августа 1953 года. Она была создана после того, как вступил в силу закон о национализации всех авиационных перевозчиков Индии. Две новые национальные авиакомпании должны были быть созданы по той же схеме, что и British Overseas Airways Corporation и British European Airways в Великобритании. Air India взяла на себя международные маршруты, а Indian Airlines Corporation взяла на себя региональные маршруты.

Восемь внутренних авиакомпаний, существовавших до обретения независимости, Deccan Airways, Airways India, Bharat Airways, Himalayan Aviation, Kalinga Airlines, Indian National Airways и Air Services of India и внутреннее крыло Air India, были объединены в новую национальную авиакомпанию Indian Airlines Corporation. Международные рейсы Air India Ltd. были переданы недавно созданной Air India International. Корпорация Indian Airlines получила парк из 99 самолетов, включая 74 Douglas DC-3 Dakota, 12 Vickers Viking, 3 Douglas DC-4 и другие.

Ранние годы 
 

В 1957 году компании были поставлены Vickers Viscount, а с 1961 года поставлялись Fokker F27 Friendship. В 1960-х годах к флоту также были добавлены самолеты Hawker Siddeley HS 748, произведенные в Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited. Эпоха реактивных самолетов началась для IAC с появлением в 1964 году реактивного авиалайнера Sud Aviation Caravelle, а в начале 1970-х были приобретены Boeing 737-200. В апреле 1976 года были представлены первые три широкофюзеляжных самолета Airbus A300. К 1988 году, компания закупила самолеты Airbus A320-200. Процесс экономической либерализации, инициированный правительством Индии в начале 1990-х годов, положил конец доминированию Indian Airlines во внутреннем воздушном транспорте Индии.

После либерализации 
Правительство Индии либерализовало частный сектор в середине 80-х, и Indian Airlines пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны Jet Airways, Air Sahara, East-West Airlines, Skyline NEPC и ModiLuft. Тем не менее, до 2005 года Indian Airlines была второй по величине авиакомпанией в Индии после Jet Airways, а Air Sahara контролировала 17% индийской авиационной промышленности. За это время несколько других внутренних перевозчиков, таких как East-West Airlines, Skyline NEPC и ModiLuft, прекратили работу.

Также в 1993 году другая созданная государством региональная авиакомпания под названием Vayudoot как дочерняя компания Indian Airlines, в 1997 году она была ликвидирована, а все ее маршруты и сотрудники были переданы Indian Airlines и Air India.

Эпоха бюджетных авиаперевозчиков 
С 2003 года рост недорогих внутренних конкурентов Air Deccan, SpiceJet, IndiGo, GoAir и Kingfisher Airlines заставил Indian снизить стоимость авиабилетов. Однако по состоянию на 2006 год Indian Airlines по-прежнему оставалась прибыльной авиакомпанией; в течение 2004–2005 гг. компания получила рекордную прибыль в размере 656,1 миллионов индийских рупий. Indian Airlines Limited частично принадлежала правительству Индии (51% акционерного капитала), и по состоянию на март 2007 г. насчитывала 19 300 сотрудников. Его годовой оборот вместе с оборотом дочерней компании Alliance Air составил более 40 миллиардов рупий (около 1 миллиарда долларов США). Вместе со своей дочерней компанией Alliance Air Indian Airlines ежегодно перевозила более 7,5 миллионов пассажиров.

Слияние с Air India 
26 февраля 2011 года. Indian Airlines прекратила работу под собственным брендом и кодами и завершила слияние с Air India.

Направления 
На момент слияния с Air India в феврале 2011 года, компания обслуживала следующие направления:

Индия 
Порт-Блэр, Тирупати, Вишакхапатнам, Виджаявада, Дибругарх, Гувахати, Силчар, Гая, Патна, Чандигарх, Чхаттисгарх, Райпур, Дели, Васко-да-Гама, Ахмадабад, Джамнагар, Раджкот, Джамму, Лех, Шринагар, Ранчи, Бангалор, Мангалор, Коччи, Кожикоде, Тируванантапурам, Бхопал,
Индаур, Кхаджурахо, Аурангабад, Мумбаи, Нагпур, Пуна, Импхал, Айзол, Димапур, Бхубанешвар, Амритсар, Джайпур, Джодхпур, Удайпур, Ченнаи, Коимбатур, Мадурай, Хайдарабад, Агартала, Дехрадун, Лакхнау, Варанаси, Калькутта, Багдогра

Южная Азия 
Мале, Катманду Читтагонг, Дакка, Карачи, Лахор, Коломбо

Юго-Восточная Азия 
Янгон, Куала-Лумпур, Сингапур, Бангкок

Западная Азия 
Кабул, Эль-Кувейт, Маскат, Дубай, Шарджа, Абу-Даби, Фуджейра, Рас-эль-Хайма, Доха, Манама

Код-шеринговые партнёры 
Indian Airlines имел код-шеринговые соглашения со следующими авиакомпаниями:
 Alliance Air
 GMG Airlines
 Gulf Air
 Uzbekistan Airways

Флот 

По состоянию на 2007 год компания Indian управляла парком, состоящим из самолетов семейства Airbus A320.

Самолеты, ранее использовавшиеся компанией

Ливрея 
Ливрея самолета, использовавшаяся, когда компания называлась Indian Airlines, была одной из самых продолжительных в авиационной отрасли. Логотип (IA) и ливрея были разработаны Национальным институтом дизайна в Ахмадабаде. Самолеты были в основном белого цвета, а брюхо окрашено в светло-серый металлик. Над окнами по правому борту было написано «Индийские авиалинии» по-английски, а по левому — на хинди. Хвост был ярко-оранжевым, с белым логотипом. На большинстве самолетов логотип также был нанесен на двигатели поверх неокрашенного металла. Кроме того, чтобы отпраздновать 50-летие своей деятельности, авиакомпания поместила золотой слоган «50 лет полета» на многие свои самолеты.

После смены названия на Indian самолет компании приобрел новый вид, вдохновленный Храмом Солнца в Конараке. На хвосте самолета было изображено синее колесо на оранжевом фоне. На борта самолета было нанесено перевозчика «Indian», написанное на английском языке с одной стороны фюзеляжа и на хинди с другой. 15 мая 2007 года правительство Индии выпустило новую ливрею, которая была отправлена ​​в офис Boeing в Сиэтле для перекраски всего нового флота, поступающего в объединенную Air India. Впоследствии, большинство самолетов были перекрашены в эту же ливрею.

Обслуживание 

Indian эксплуатировала ближнемагистральные самолеты семейства Airbus A320. В них чаще всего было предусмотрено 2 класса, эконом  и бизнес-класс. Эконом-класс имел типичную для самолетах Airbus компоновку 3-3 места. Пассажирам предлагалось бесплатное питание. Компоновка сидений представительского класса была 2–2 с большим наклоном спинки. Подаваемые блюда были более роскошными.

Авиакатастрофы и происшествия 
 15 ноября 1961 года Vickers Viscount с номером VT-DIH был поврежден и не подлежал ремонту, после того, как второй пилот преждевременно убрал шасси во время посадки в аэропорту Ратмалана, Коломбо, Цейлон.
 11 сентября 1963 года Vickers Viscount с номером VT-DIO потерпел крушение в 51 км к югу от Агры, в результате чего погибли все 18 человек, находившиеся на борту.
 18 февраля 1969 года Douglas DC-3 с номером VT-CJH, выполнявший регулярный пассажирский рейс, потерпел крушение при взлете из аэропорта Джайпур-Санганер. Самолет был перегружен и взлет был либо по ветру, либо при боковом ветре. Все 30 человек находившиеся на борту выжили. 
 21 апреля 1969 года самолет Fokker F27 Friendship разбился во время грозы при пересечении воздушного пространства Восточного Пакистана (совр. Бангладеш) на пути из Агарталы в Калькутту, в результате чего погибли все 44 человека, находившиеся на борту.
 29 августа 1970 года Fokker F27 вскоре после взлета врезался в горы неподалеку от Силчара, в результате чего погибли пять членов экипажа и 34 пассажира.
 30 января 1971 года самолет Fokker F27, выполнявший регулярный рейс из Сринагара в Джамму, был угнан в Лахор Ашрафом и Хашимом Куреши, двумя кашмирскими террористами. Пассажиры были возвращены в Индию 2 февраля, но угонщики уничтожили самолет. Индия и Пакистан, обвиняя разведывательные службы друг друга, запретили полеты между странами до 1976 года.
 9 августа 1971 года Vickers Viscount с номером VT-DIX был поврежден и не подлежал ремонту, после того, как пролетел над взлетно-посадочной полосой в аэропорту Джайпура. Самолет приземлился с попутным ветром на мокрую взлетно-посадочную полосу.
 9 декабря 1971 года самолет Hawker Siddeley HS 748, следовавший из Чиннаманура в Мадурай, врезался в горы примерно в 80 км от аэропорта, в результате чего погибли четыре члена экипажа и все 17 пассажиров. Авария произошла в условиях ограниченной видимости в светлое время суток.
 11 августа 1972 года Fokker F27 потерял высоту и разбился после прерывания посадки в аэропорту Нью-Дели. Четыре члена экипажа и 14 пассажиров погибли.
 15 марта 1973 года самолет HAL 748-224 Series 2 с номером VT-EAU разбился недалеко от аэропорта Бегумпет во время тренировочного полета, в результате чего погибли все три члена экипажа, находившиеся на борту и один человек на земле. Пилоты были пьяны.
 31 мая 1973 года Boeing 737 с номером VT-EAM, разбился и сгорел во время посадки в Нью-Дели, в результате чего погибли пять из семи членов экипажа и 43 из 58 пассажиров.
 12 октября 1976 года у самолета Sud Aviation SE 210 Caravelle загорелся правый двигатель вскоре после взлета из аэропорта Бомбея. Экипаж попытался вернуться, но подача топлива в двигатель не была остановлена. Когда огонь распространился по фюзеляжу и вышла из строя гидравлическая система, отказала система управления самолетом. Все шесть членов экипажа и 89 пассажиров погибли.
 17 декабря 1978 года Boeing 737-2A8 с номером VT-EAL соскользнул с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бегумпет после посадки с поднятыми колесами, в результате чего погиб один из 132 человек на борту и еще три человека на земле.
 4 августа 1979 года самолет HAL 748-224 Series 2 с номером VT-DXJ приближался к аэропорту Бомбея ночью и в плохую погоду, когда он врезался в горы примерно в 9,7 км от аэропорта, в результате чего погибли четыре члена экипажа и 41 пассажир.
 19 августа 1981 года самолет HAL 748 с номером VT-DXF пролетел мимо взлетно-посадочной полосы длиной 1763 м в аэропорту Мангалор в дождливую погоду. Самолет остановился сразу за краем взлетно-посадочной полосы. В катастрофе никто не погиб, однако самолет не подлежал ремонту и был списан. Одним из пассажиров на борту был Вираппа Мойли, тогдашний министр финансов штата Карнатака.
 24 августа 1984 года семь молодых угонщиков потребовали, чтобы реактивный лайнер Indian Airlines, выполнявший внутренний рейс из Дели в Сринагар со 100 пассажирами на борту, летел в США. Самолет перелетел в Лахор, Карачи и, наконец, в Дубай, где министр обороны ОАЭ договорился об освобождении пассажиров. Этот захват был связан с сепаратизмом в индийском штате Пенджаб. Впоследствии угонщики были экстрадированы властями ОАЭ в Индию.
 29 сентября 1986 года Airbus A300B2-1C с номером VT-ELV выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Ченнаи во время прерванного взлета из-за столкновения с птицей. Никто из 196 человек на борту не пострадал, но самолет был поврежден и не подлежал ремонту.
 19 октября 1988 года Боинг 737 с номером VT-EAH, врезался в электрическую мачту на расстоянии 8 км от Ахмедабада в условиях плохой видимости, в результате чего погибли шесть членов экипажа и все, из 129 пассажиров выжило только двое.
 14 февраля 1990 года самолет Airbus A320 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Бангалора. 92 человека, находившиеся на борту погибли, 54 выжили.
 16 августа 1991 года Boeing 737 с номером VT-EFL разбился при снижении в Импхале, в результате чего погибли все 69 пассажиров. Самолет, выполнявший рейс Калькутта—Импхал, врезался в холмы Танцзин на расстоянии около 40 км к юго-западу от аэропорта Импхал. Самолет вылетел из Калькутты и начал снижение в аэропорту Импхала, при этом видимость в то время составляла семь километров. Однако самолет потерял связь с аэропортом, и совершал посадку по приборам. Поисково-спасательным работам мешали плохие погодные условия и слякотная местность. Вероятной причиной аварии была названа к «ошибка со стороны командира воздушного судна во время полета.»
 26 апреля 1993 года Boeing 737 с номером VT-ECQ начал взлет с взлетно-посадочной полосы 09 Аурангабада в жаркую и влажную погоду. После взлета почти в конце взлетно-посадочной полосы он сильно столкнулся с грузовиком на шоссе в конце взлетно-посадочной полосы. Левая основная опора шасси, нижний кожух левого двигателя и реверс тяги ударились о левую сторону грузовика на высоте двух от уровня дороги. После этого самолет врезался в электрические провода высокого напряжения примерно в 3 км к северо-востоку от взлетно-посадочной полосы и упал на землю, в результате чего 63 человека получили травмы и 55 человек погибли.
 15 ноября 1993 года Airbus A300 с номером VT-EDV совершил уход на второй круг в аэропорту Бегумпет в Хайдарабаде из-за плохой видимости, но закрылки не убирались. После попытки решить проблему во время полета в окрестностях Хайдарабада экипаж в конечном итоге направил самолет в Ченнаи. Задержка с отклонением от курса и необходимость лететь медленнее из-за выпущенных закрылков привели к тому, что у самолета в пути закончилось топливо. Самолет совершил вынужденную посадку на рисовом поле и не подлежал ремонту. Все 262 человека на борту выжили. 
 24 декабря 1999 года самолет Airbus A300B2-101 с номером VT-EDW, следовавший из Катманду в Дели, был угнан практически сразу после взлета. Самолет облетел разные точки субконтинента и Ближнего Востока. В конце концов он приземлился в Кандагаре, где правительство Индии и Талибан вели переговоры. Один пассажир погиб, некоторых отпустили. 31 декабря 1999 года остальные заложники были освобождены в обмен на освобождение Муштака Ахмеда Заргара, Ахмеда Омара Саида Шейха и Мауланы Масуда Ажара из индийских тюрем. Самолеты Indian Airlines с 1971 по 1999 год подвергались угону 16 раз.

Финансы 
Ниже приведена диаграмма тенденции прибыльности Indian Airlines, опубликованная в годовом отчете Министерства гражданской авиации за 2004 год, с цифрами в миллионах индийских рупий.

Примечания 

Indian Airlines
Упразднённые авиакомпании Индии